Clan Abe, clan del Japó rellevant durant els períodes Sengoku i Edo
 Biografies:
 Abe no Nakamako (698 - 770), erudit, buròcrata i poeta japonès que visqué gran part de la seva vida a la Xina dels Tang
 Hiroki Abe (Tòquio, 1999),  futbolista internacional amb la selecció japonesa que juga d'extrem o interior

 Hiroshi Abe (actor) (Yokohama, Kanagawa, 1964), actor i model japonès 
 Keiko Abe (Tòquio, 1937), compositora i intèrpret especialitzada en la marimba japonesa
 Kōbō Abe (Tòquio, 1924 - 1993), escriptor
 Komei Abe (1911 - 2006), compositor, director d'orquestra i violoncel·lista japonès de família noble 
 Masao Abe (Osaka, 1915 - 2006), filòsof budista japonès professor de la Universitat de Nara 
 Natsumi Abe, cantant i actriu japonesa, antiga membre de Morning Musume i actualment membre de Dream Morning Musume 
 Nobuyuki Abe (1875–1953) militar japonès que va ser primer ministre del Japó 
 Ryōji Abe (Iwate, 1955), ciclista japonès especialitzat en pista
 Seiseki Abe (1915, Osaka, Japó - 2011), mestre de shodo i d'aikido
 Shinzō Abe (1954-2022), president del Partit Liberal Democràtic i Primer Ministre del Japó (2012-20)
 Tadashi Abe (1926-1984), pioner de l'aikido a Europa 
 Teruo Abe, futbolista japonès
 Tokiharu Abe (Tòquio, 1911 - 1996), ictiòleg japonès 
 Yuki Abe (Ichikawa, Chiba, Japó, 1981), futbolista internacional amb la selecció japonesa